Friedrich-Ebert-Haus steht für:
Friedrich-Ebert-Haus Bielefeld
Friedrich-Ebert-Haus Heidelberg
Siehe auch:
Friedrich-Ebert-Stiftung
Friedrich-Ebert-Anlage
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster